Parni kondenzator
 Električni kondenzator